Гран-при Италии 2017 года — автогонка, двенадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, который проходил с 1 по 3 сентября на трассе «Монца».

Свободные заезды 
Первая сессия:

Вторая сессия:

Третья сессия:

Квалификация 

  Макс Ферстаппен получил штраф в 20 позиций за замену элементов силовой установки.
  Даниэль Риккардо получил штраф в 25 позиций за замену элементов силовой установки и коробки передач.
  Стоффель Вандорн получил штраф в 25 позиций за замену элементов силовой установки.
  Серхио Перес получил штраф в 5 позиций за замену коробки передач.
  Нико Хюлькенберг получил штраф в 10 позиций за замену элементов силовой установки.
  Фернандо Алонсо получил штраф в 35 позиций за замену элементов силовой установки.
  Карлос Сайнс-младший получил штраф в 10 позиций за замену элементов силовой установки.
  Джолион Палмер получил штраф в 15 позиций за замену элементов силовой установки.
  Ромен Грожан не смог установить время круга в пределах требуемых 107 %, но был допущен к гонке решением стюардов и получил штраф в 5 позиций за замену коробки передач.

Гонка 

|}
  Фернандо Алонсо и Маркус Эрикссон сошли с дистанции, но были классифицированы так как завершили более 90 % гонки.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Формулы-1
 pirelli.com — Italian Grand Prix Race

Гран-при Италии